Knoff steht für:

 Artur Knoff, ein frühes Pseudonym des Schriftstellers Günter Grass

 Die Knoff-Hoff-Show, eine Unterhaltungssendung im ZDF (1986–2004)